Abtragen steht für:

 Schleifung, das Demolieren und Einebnen von Gebäuden
 Abtragen (Verfahren), eine Gruppe von Trennverfahren (DIN 8590)
 Abtragen (Falknerei), Vorgang der Gewöhnung eines Greifvogels an den Falkner, siehe Beizjagd

Siehe auch: